

Особи 

 Адвайта Ачар'я — індуїстський крішнаїтський релігійний діяч
 Амріта Ачар'я — норвезька акторка непальсько-українського походження

Див. також 
 Ачар'я — титул в індуїзмі, що означає важливий релігійний вчитель